

Codici 
 nko – codice ISO 639-3 della lingua nkonya

Linguistica 
 Alfabeto N'Ko – alfabeto dell'Africa

Informatica 
 NKo – blocco Unicode